Laserpitium bavaricum är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz von Paula Schrank. Laserpitium bavaricum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
bavaricum